Sážža - Senja natur- og kultursenter är ett norskt utställnings- och friluftslivscenter på ön Senja i Tranøy kommun i Troms fylke. Det drivs av Midt-Troms Museum och Forvaltningsknutepunkt Øverbotn för Ånderdalen nationalparksstyre.

Sážža - Senja natur- og kultursenter ligger i tidigare Øverbotns skola i Tranøy kommun på södra delen av Senja.

I centret finns den permanenta natur- och kulturhistoriska utställningen Folk & Natur på Sážža/Senja, om Senja och Ånderdalen Nasjonalpark. 

I närheten av Sážža - Senja natur- og kultursenter finns Kaperdalen Samemuseum, som är exempel på de bofasta samernas kultur på Senja.

Källor
Om Sážža - Senja natur- og kultursenter på www.mtmu.no
Om Sážža Senja natur- og kultursenter på http://www.nasjonalparkstyre.no

Externa länkar
Sážža - Senja natur- og kultursenters webbplats på www.mtmu.no

Senja kommun
Midt-Troms Museum
Tranøy kommun
Museer i Troms fylke